

Alfabeti 
K – undicesima lettera dell'alfabeto latino
К – lettera dell'alfabeto cirillico
K – lettera dell'alfabeto greco

Biochimica 
 K – abbreviazione della lisina nella codifica degli amminoacidi ordinari
 K – abbreviazione della Ketamina

Chimica 
 K – simbolo del potassio (dal nome latino kalium)
 K – simbolo della costante di equilibrio
 k – simbolo della costante di velocità di reazione

Commercio 
 Ⓚ – la K racchiusa da un cerchio indica la certificazione kosher sui prodotti alimentari

Fisica 
 k – simbolo della costante di Boltzmann
 k – simbolo del coefficiente di elasticità nella Legge di Hooke
 K (scritto erroneamente anche °K) – simbolo del kelvin, unità di misura della temperatura termodinamica
 k – costante di proporzionalità relativa al mezzo materiale in cui sono immersi corpi elettricamente carichi. (es. k0 costante di proporzionalità nel vuoto: N m2/C2)
 k – coefficiente di dilatazione adiabatica rapporto tra i calori specifici a pressione ed a volume costante rispettivamente
 k – simbolo del vettore d'onda

Fonetica 

k – il simbolo della consonante occlusiva velare sorda nell'alfabeto fonetico internazionale.

Informatica 
 K – linguaggio di programmazione

Logica 
 K – sistema più semplice di logica modale (K sta per Saul Aaron Kripke)

Matematica 
 K – simbolo usato per denotare la funzione ipergeometrica di Kummer
 La K-teoria è una teoria algebrica.

Metrologia 
 k – simbolo che abbrevia kilo, il prefisso SI che esprime il fattore 103 = 1 000 (1000)
 K – simbolo che abbrevia il prefisso binario usato in informatica che esprime il fattore 210 = 1.024
 K – simbolo dell'unità di misura SI della temperatura, il kelvin
 K – costante in due grandezze inversamente proporzionali
 K (o Kt) – simbolo che identifica il carato

Musica 
 K. seguita da un numero – sigla che identifica le composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart nel Catalogo Köchel compilato da Ludwig von Köchel (talvolta abbreviato in K.V., che sta per Köchel Verzeichnis)
 K. seguita da un numero – sigla che identifica le composizioni di Domenico Scarlatti nel catalogo compilato da Ralph Kirkpatrick
 K – nome della serie di punta dei piatti della Avedis Zildjian
 K – album dei Kula Shaker
 K – cantante sudcoreano
 K (nome d'arte di ) – cantante giapponese, frontman del gruppo post-hardcore/nu metal Pay Money to My Pain

Radiocomunicazioni 
 K – prefisso ITU allocato agli Stati Uniti

Sport 
 K – abbreviazione di kicker, ruolo usato dalle squadre di football americano
 K – nel baseball, termine usato per indicare lo strikeout

Trasporti 
 K – sigla automobilistica internazionale della Cambogia
 K – targa automobilistica austriaca del distretto urbano di Klagenfurt (Austria)
 K – serie di motociclette prodotte dall'azienda bavarese BMW dal 1984

Varie 
  K – nelle carte da gioco e negli scacchi indica il Re (dall'inglese king)
 K. – protagonista del romanzo Il castello di Franz Kafka
 K – rivista dedicata ai videogiochi
 K – serie televisiva animata
 K – fiera internazionale della gomma e della plastica a Düsseldorf (Germania)
 K – automobile della Lancia prodotta tra il 1994 e il 2001

Pagine correlate 
Kappa
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per K.

Altri progetti